Rxart é um sistema operativo do tipo Linux, intuitivo e com um desktop (ambiente de trabalho) semelhante ao Windows XP. A empresa criadora deste sistema é a Pixart SRL, da Argentina. Os chefes da empresa Pixart são Gabriel Ortiz e Claudia Teixeira. O objectivo deste sistema operativo é concorrer com Windows XP e tornar-se sistema padrão, ou seja vir previamente instalado num computador, como sucede com o seu rival da Microsoft.

A versão 3.2 inclui o StarOffice de Sun, uma aplicação semelhante ao Microsoft Office que permite abrir ficheiros desse programa. Segundo os responsáveis pela empresa criadora deste sistema operativo, este é mais confiável e seguro que o Windows XP.

História

Tomando na base o Debian 3.1 "Sarge" e com componentes proprietários, a companhia que o desenvolve tem contatos com Sun, IBM, Intel, AMD, PChips, Smartlink, Biostar entre outras companhias. "Rxart" era uma distribuição de GNU/Linux em espanhol vendida na América Latina que alcançou em 2005 a quantidade de 350.000 unidades. Em agosto o Rxart 2006 foi escolhido para o PC classmate de Intel que trabalha no piloto da planta do governo de Venezuela, desenvolvendo e adaptando funcionalidades diferentes para este equipamento no mês de junho de 2007 AMD inicializou a distribuição de seu equipamento UVC nos diferentes países do mundo com Rxart pré-carregado para suas demonstrações. Também no mês de junho a Pixart assina um acordo com a Sun Microsystems para integrar o Star Office em Rxart nativo em sua distribuição. No laboratório de Pixart, diversas companhias colaboram emitindo a ferragem para o desenvolvimento dos excitadores, entre eles Lexmark, Epson, Intel, AMD, PCtel, Miro, Dell. Rxart é nomeado um dos colaboradores dos essenciais para o projeto MANCOOSI da União Europeia Em 2007, sob o pacto de Lenovo-Pixart, apresentam um PC novo, um tamanho extremamente reduzido, um consumo reduzido, um processador AMD do núcleo duplo, 1 Gb de RAM, vídeo ATI, DVD SATA, e funcionamento com Rxart.

Ligações externas
Página oficial do Rxart no Brasil

Distribuições Linux